Le titre Les Fourberies de Scapin peut désigner :
 Les Fourberies de Scapin, une comédie de Molière ;
 Les Fourberies de Scapin, une mise en scène de la comédie homonyme de Molière par Jean-Pierre Vincent ;
 Les Fourberies de Scapin, un film français réalisé par Roger Coggio d’après la comédie homonyme de Molière.